American Hardcore – Film az amerikai punkmozgalomról
American Hardcore – Az L.A. Guns 1996-os lemeze